Котаярви () — многозначный топоним финского происхождения.

 Котаярви (озеро, Поросозерское сельское поселение, северо-восточное) — озеро в Суоярвском районе Карелии.
 Котаярви (озеро, Поросозерское сельское поселение, юго-западное) — озеро в Суоярвском районе Карелии.
 Котаярви (озеро, Лоймольское сельское поселение) — озеро в Суоярвском районе Карелии.

 озеро Котаярви — озеро в Сортавальском районе Карелии.
 озеро Исо-Котаярви — озеро в Суоярвском районе Карелии.
 озеро Пиэни-Котаярви — озеро в Суоярвском районе Карелии.
 озеро Суури-Котаярви — озеро в Суоярвском районе Карелии.
 озеро Пиени-Котаярви — озеро в Суоярвском районе Карелии.

Примечания